Річки:
 Вижівка — річка в Чернігівській області, права притока Чепелихи
 Вижівка — річка в Волинській області, права притока Прип'яті